Barkers Mill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Barkers Mill (Kentucky)
 Barkers Mill (Virginia)